Rudy Caballero Seánez (né le  à Brawley, Californie) est un joueur américain de baseball qui joue avec les Dodgers de Los Angeles en Ligue majeure de baseball.

Biographie

Statistiques de joueur

Notes

Liens externes 
 
 
 

Joueur américain de baseball
Joueur des Indians de Cleveland
Joueur des Padres de San Diego
Joueur des Dodgers de Los Angeles
Joueur des Braves d'Atlanta
Joueur des Rangers du Texas
Joueur des Red Sox de Boston
Joueur des Royals de Kansas City
Joueur des Marlins de la Floride
Naissance en octobre 1968